Кубок Израиля по футболу 2013/14 года — 75-й розыгрыш Кубка Израиля по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Израиле в 2013 году
Спорт в Израиле в 2014 году
Израиль